Karditsa (stad); een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Karditsa (periferie-district); een Grieks periferie-district